Ivan Farron, un écrivain suisse ;
 Lydie Amie Farron (1816-1895), une préceptrice en Russie ;
 Tim Farron, un homme politique britannique.